Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Всех скорбящих Радость».

Обиходные названия: Скорбященская церковь, Скорбященский собор.

Престольный праздник — 6 ноября.

Россия

Москва и область 
 Скорбященская церковь на Большой Ордынке — в Москве.
 Скорбященская церковь при Старо-Екатерининской больнице — в Москве.
 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище — в Москве.
 Храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Зацепе — в Москве.
 Скорбященская церковь — в деревне Ассаурово Дмитровского городского округа.
 Скорбященская церковь — в Клине.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Тимонине — в городе Лосино-Петровский.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» — в селе Пересветово Дмитровского района.
 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Рошале.
 Скорбященский храм — в селе Фёдоровское Волоколамского района.
 Церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость — в селе Шарапово Чеховского района.

Нижегородская область 
 Скорбященская церковь — в Нижнем Новгороде.
 Скорбященская церковь — в селе Николо-Погост Городецкого района.

Ростовская область 
 Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» — в Ростове-на-Дону (разрушена).
 Скорбященская церковь — в Новочеркасске (разрушена).
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в селе Тихая Журавка Чертковского района.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Санкт-Петербурге.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)» — в Санкт-Петербурге.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при приюте для детей калек и паралитиков — в Санкт-Петербурге.
 Церковь во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» при Обуховской мужской больнице — в Санкт-Петербурге.
 Кладбищенская церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Воскресенском Новодевичьем монастыре — в Санкт-Петербурге (разрушена).
 Скорбященская церковь при бывшей общине Красного Креста — в Пушкине (Царском Селе).

Другие 
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Благовещенске.
 Скорбященская церковь — в селе Брейтово Ярославской области.
 Храм во имя иконы «Всех Скорбящих Радость» в Бузулукском Спасо-Преображенском монастыре — в Бузулуке Оренбургской области (разрушен).
 Скорбященская церковь — в Катайске Курганской области.
 Скорбященская церковь — в Краснодаре.
 Храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» — в Курске.
 Скорбященская церковь — в Мичуринске Тамбовской области.
 Скорбященская церковь — в Нижнем Тагиле.
 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Саранске.
 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Саратове.
 Скорбященский собор Иоанно-Предтеченского монастыря — в Свияжске.
 Скорбященская церковь — в Суздале.
 Скорбященская церковь — в Твери.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в деревне Феняево Рязанской области.
 Храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость — в городе Фурманове Ивановской области.
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Чугуеве.

Белоруссия 
 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в Минске.
 Скорбященская церковь — в посёлке Шарковщина Витебской области.

Казахстан 
 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» — в Алма-Ате.

Китай 
 Скорбященская церковь — в Харбине (разрушена).

Латвия 
 Скорбященская церковь — В Риге (разрушена).

США 
 Радосте-Скорбященский собор — в Сан-Франциско.

Украина 
 Собор во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре — в Киеве.

Франция 
 Церковь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и Николая Чудотворца — в Ментоне.

См. также 
 Скорбященский монастырь
 Скорбященская часовня (Ментона)

Примечания